Коада-Ізворулуй () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Петрешть.
 Коада-Ізворулуй () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Менешть.